Åke Hjalmarsson – calciatore svedese
 Gustaf Birger Hjalmarsson Cederin – schermidore svedese
 Niklas Hjalmarsson – hockeista su ghiaccio svedese
 Simon Hjalmarsson – hockeista su ghiaccio svedese